Bohuňovice est un toponyme qui peut désigner :

Bohuňovice, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 Bohuňovice, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie